Oog in Al (buitenplaats), buitenplaats en rijksmonument in de stad Utrecht
 Oog in Al (buurt), buurt in de stad Utrecht die is vernoemd naar de buitenplaats
 Park Oog in Al, een park dat de buitenplaats omringt
 Strand Oog in Al, stadsstrand in de buurt Oog in Al